Юрий Тимошенко:
 Тимошенко, Юрий Владимирович (род. 1961) — народный депутат Украины.
 Тимошенко, Юрий Трофимович (1919—1986) — советский артист. Участник дуэта «Тарапунька и Штепсель».